Arfia (Арфија — „животиња која лаје”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле породице Arfiidae унутар изумрлог реда Hyaenodonta, који је у периоду раног еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке, Европе и Азије.

Етимологија назива

Опис 
Врсте из рода Arfia су достизале димензије лисица. Имале су велику главу, издужено тјело и дуге и витке ноге, које су им омогућавале да брзо трче али и да се пењу по дрвећу. Врста Arfia opisthotoma је тежила око 9,52 kg, Arfia shoshoniensis од 4,45 до 7,08 kg, a Arfia gingerichi око 1,63 kg.

Понашање и палеоекологија 
Врсте из рода Arfia су биле копнени предатори који су у прошлости Сјеверне Америке, Европе и Азије настањивале плавне равнице и копнене екосистеме, гдје су ловиле средње велике сисаре, птице и гмизавце.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Arfia.

Временска распрострањенст рода Arfia унутар реда Hyaenodonta

Види још 
 Класификација сисара
 Hyaenodonta

Референце

Литература 

 L. Van Valen (1967.) "New Paleocene insectivores and insectivore classification." Bulletin of the American Museum of Natural History 135(5):217-284
 E. Delson (1971.) "Fossil mammals of the early Wasatchian Powder River local fauna, Eocene of northeast." Bulletin of the American Museum of Natural History 146(4)
 A. J. Kihm (1984.) "Early Eocene Mammalian Fauna of the Piceance Creek Basin, Northwestern Colorado." Unpublished Ph.D. Thesis. Boulder: The University of Colorado.
 P. D. Polly (1993.) "Hyaenodontidae (Creodonta, Mammalia) from the Early Eocene Four Mile Fauna and their biostratigraphic implications." PaleoBios 14(4):1-10
 Daniel L. Gebo & Kenneth D. Rose (1993.) "Skeletal morphology and locomotor adaptation in Prolimnocyon atavus, an early Eocene hyaenodontid creodont". Journal of Vertebrate Paleontology, 13:1, 125-144
 G. F. Gunnell (1998.) "Creodonta". In C. M. Janis, K. M. Scott, and L. L. Jacobs (eds.), "Evolution of Tertiary Mammals of North America, Volume 1: Terrestrial Carnivores, Ungulates, and Ungulate like Mammals", Cambridge University Press, 703 pages 
 S. Peigné, M. Morlo, Y. Chaimanee, S. Ducrocq, S. T. Tun and J. J. Jaeger (2007.) "New discoveries of hyaenodontids (Creodonta, Mammalia) from the Pondaung Formation, middle Eocene, Myanmar—paleobiogeographic implications." Geodiversitas 29(3):441-458
 
 
 K. D. Rose, A. E. Chew, R. H. Dunn, M. J. Kraus, H. C. Fricke and S. P. Zack (2012.) "Earliest Eocene mammalian fauna from the Paleocene-Eocene Thermal Maximum at Sand Creek Divide, southern Bighorn Basin, Wyoming." University of Michigan Papers on Paleontology 36:1-122
 
 
 S. Faurby, L. Werdelin, A. Antonelli (2019.) "Dispersal ability predicts evolutionary success among mammalian carnivores" Department of Biological and Environmental Sciences, University of Gothenburg, Box 461, SE

Hyaenodonta
Изумрли сисари Северне Америке
Изумрли сисари Европе
Изумрли сисари Азије